Утешево — название нескольких населённых пунктов:
 Утешево — село в Бабынинском районе Калужской области.
 Утешево — село в Тюмень Тюменской области.